Loughton kan syfta på:

 Loughton – en stad i Epping Forest i Essex i England
 Loughton, Buckinghamshire – en by i Milton Keynes i Buckinghamshire i England
 Loughton & Great Holm – en civil parish i Milton Keynes i Storbritannien
 Loughton, Shropshire
 Loughton (parish i Essex) – en parish i grevskapet Essex